Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх () — европейское соревнование по пляжному футболу. Проводится раз в четыре года начиная с 2015 года, в рамках Европейских игр.

Формат 
Квалификацией на соревнования является Евролига. На турнир попадают страна-хозяйка, 6 лучших команд Суперфинала Евролиги и победитель Промофинала. 
Команды делятся на 2 группы, где они играют круговой турнир. По две лучшие команды из групп выходят в плей-офф и продолжают бороться за медали, а по две худшие команды групп будут бороться за пятое место.

Результаты

Мужчины

Женщины

Все участники

Мужчины

Женщины

Распределение медалей по странам

См. также 
 Чемпионат мира по пляжному футболу
 Евролига по пляжному футболу
 Кубок Европы по пляжному футболу
 Европейские игры

Ссылки